Чемпионат Португалии по футболу 1992—1993 годов был 59-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 13-й раз в своей истории стал «Порту». В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 715 голов (в среднем 2,34 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1992/1993
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1992 году
Спорт в Португалии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993